Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2013 war die 22. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 28. Mai bis 6. Juni 2013 im Olympic Sport Centre in Zielona Góra in Polen statt.

Der Finne Robin Hull wurde durch einen 7:2-Sieg im Finale gegen den Waliser Gareth Allen nach 1997 zum zweiten Mal Europameister und erhielt damit einen Startplatz für die Main-Tour-Saisons 2013/14 und 2014/15.

Modus 
Die 76 Teilnehmer wurden in zwölf Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2013 bei CueTracker

2013
Europameisterschaft
Sport (Zielona Góra)
Billardturnier in Polen